Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1969 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером Андрисом Андрейко (СССР) и международным гроссмейстером Исером Куперманом (СССР).

Проходил с 5 октября по 1 ноября 1969 года в Москве (СССР). Матч игрался на большинство из двадцати партий. Со счётом 23-17 победил Андрис Андрейко, завоевавший титул чемпиона мира второй раз подряд.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB

Примечания 

Чемпионаты мира по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве
Спорт в России в 1969 году
Чемпионаты мира в СССР
1969 год в шашках
1969 год в Москве
Октябрь 1969 года
Ноябрь 1969 года
Шашки в СССР